Лоде:

Фамилия 
 Лоде — дворянский род и фамилия.

Топоним

Италия 
 Лоде — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Нуоро.

Латвия 
 Лоде — населённый пункт в Руйиенском крае. 
 Лоде — населённый пункт в Кримулдском крае. 
 Лоде — населённый пункт в Мадонском крае. 
 Лоде — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.

Эстония 
 Замок Лоде — средневековый замок Эзель-Викского епископства.